La Top Teams Cup 2002/2003 è la 31ª edizione del secondo torneo pallavolistico europeo per importanza dopo la Champions League, la 3ª con questa denominazione, ed è stato organizzato come di consueto dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV).
Hanno partecipato a questa edizione 44 squadre provenienti da 24 Federazioni diverse.
Il torneo è stato vinto dalla , alla sua prima affermazione in questa manifestazione.
Si tratta della prima (e finora unica) vittoria di una squadra olandese in questa competizione.

Formula
La formula prevede 5 fasi:
 Qualification phase - 1st round: 16 squadre si affrontano in gare di andata e ritorno a eliminazione diretta;
 Qualification phase - fase a gironi: 32 squadre (4 provenienti dal 1st round + 28 qualificate di diritto) vengono divise in 8 gironi, disputati con un concentramento in casa di una delle 4 squadre in gare di sola andata;
 Maine phase - fase a gironi: le 8 prime classificate dei gironi più altre 8 ammesse di diritto vengono divise in 4 giorni, disputati in gare di andata e ritorno;
 Maine phase - quarti di finale: le prime 2 classificate dei gironi si affrontano in gare di andata e ritorno a eliminazione diretta;
 Final four: disputata a Apeldoorn (Paesi Bassi), prevede Semifinali, Finale per il 3º e 4º posto e Finale per il 1º e 2º posto, con gare di sola andata.

Squadre partecipanti

Suddivisione per federazioni
2 squadre

1 squadra

Squadre ammesse alla Qualification Phase - 1st round

 Holte IF
 Salonit Anhovo Kanal
 Hylte VBK
 Isku-Volley Tampere

 Calcit Kamnik
 OK Kakanj
 Skendija Tetovo
 Zapadny Bug Brest

Squadre ammesse alla Qualification Phase - fase a gironi

 Volley Bartreng
 
 Tirol Wasserkraft Innsbruck
 Chance Odolena Voda
 Concordia Näfels
 Studenti Tirana
 Jihostroj České Budějovice
 Örkelljunga SVK
 Nea Salamina Famagusta
 
 Ess Falck Pärnu
 Vojvodina Novolin Novi Sad
 Deltacons Tulcea
 HIK Aalborg

 Dyonisos Stroumbiou Pafos
 Volley 80 Petange
 Kometa Kaposvár
 Rabotnicki Fersped Skopje
 Napredak Odžak
 Ozolnieki Poliurs
 Royal Foods Sofia
 Chênois Genève
 Metro Baku
 Dinamo Tirana
 Kommunalnik Grodno
 Caucasus Sch of Bus Tbilisi
 Speranta Kishinev
 Petrom Ploiesti

Squadre ammesse alla Maine Phase

 
 Omniworld Almere
 Dunaferr Dunaujvaros
 SCC Berlin

 Matador Puchov
 Esmoriz GC
 Castêlo da Maia GC
 Azot Čerkasy

Qualification Phase - 1st round

Qualification Phase - fase a gironi

Sede dei gironi

Tournament #1: Innsbruck ()
Tournament #2: Näfels ()
Tournament #3: Apeldoorn ()
Tournament #4: Aalborg ()

Tournament #5: Pétange ()
Tournament #6: Skopje ()
Tournament #7: Tirana ()
Tournament #8: Ploiești ()

Risultati

Classifiche

Maine Phase - Fase a gironi

Risultati

Classifiche

Quarti di finale

Final Four
La Final Four si è disputata ad Apeldoorn.

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2002
Pallavolo nel 2003
 2002-2003